Per Saif al-Islam (o Sayf al-Islam) ci si può riferire a più voci:

 Saif al-Islam Gheddafi, figlio secondogenito di Muʿammar Gheddafi, ex leader libico defunto.
 Saif al-Islam, nome della Spada dell'Islam.